Augusto Comas y Arqués (Madrid, 1834-1900), advocat i polític espanyol
 Augusto Comas y Blanco (València, 1862-1953), pintor i polític espanyol, fill d'Augusto Comas y Arqués